Желниха — название населённых пунктов в России:
 
 Желниха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Желниха — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Желниха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.